Антіо́х ( — Протистоящий) — грецьке ім'я, антропонім, топонім. Жіноча форма імені — Антіохіда.

Царі 
 Царі Держави Селевкідів:
Антіох I Сотер — цар Держави Селевкідів у 281—261 роках до н. е.
 Антіох II Теос — цар Держави Селевкідів у 261—246 роках до н. е.
 Антіох III Великий — цар Держави Селевкідів у 223—190 роках до н. е.
Антіох IV Епіфан — цар Держави Селевкідів у 175—164 роках до н. е.
 Антіох V Евпатор — цар Держави Селевкідів у 164—162 роках до н. е.
 Антіох VI Діоніс Епіфан — цар Держави Селевкідів у 145—142 роках до н. е.
 Антіох VII Сідет — цар Держави Селевкідів у 138—129 роках до н. е.
 Антіох VIII Гріп — цар Держави Селевкідів у 125-96 роках до н. е.
 Антіох IX Кізікський — цар Держави Селевкідів у 116-95 роках до н. е.
Антіох Х Евсеб Філопатор — цар Держави Селевкідів у 95-89 роках до н. е.
 Антіох XI Епіфан Філадельф — цар Держави Селевкідів у 95-92 роках до н. е.
 Антіох XII Діоніс — цар Держави Селевкідів у 87-84 роках до н. е.
 Антіох XIII Азійський — цар Держави Селевкідів у 68-64 роках до н. е.
Антіох Гієракс — цар частини Держави Селевкідів у 239—229 роках до н. е.
 Антіох Молодший — син Антіоха III, співправитель батька у 210-193 роках до н. е.
 Царі Коммагени:
Антіох I Теос — цар Коммагени
Антіох II Епіфан — цар Коммагени
Антіох III Епіфан — цар Коммагени
Гай Юлій Антіох IV Епіфан — цар Коммагени
 Антіох Мессенський — цар Мессенії.
 Антіох — тронне ім'я ватажка Першого Сицилійського повстання рабів Евна.
 Антіох Нікатор — гіпотетичний цар Греко-Бактрійського царства.

Міфологія 
Антіох — син Геракла та Меди. Епонім філи у Афінах.

Антіох — один з восьми синів Меласа вбитий Тідеєм.

Антіох — один з синів Єгипта, одружився та був убитий Ітеєю, дочкою Даная.

Антіох — син Евандра, один з юнаків, котрі повінні були стати жертвою Мінотавра.

Антіох — один з синів Птерелая, убитий в бою з синами Електріона

Інші 
 Антіох з Аскалону — давньогрецький філософ, схоларх Четвертої Академії.
 Антіох Афінський — давньогрецький філософ та астролог.
 Антіох з Лаодікеї — давньогрецьки філософ, скептик.
 Антіох Сиракузький — давньогрецький історик.
 Антіох Александрійський — давньогрецький комедіогріф.
 Антіох з Орестії — македонський полководець, батько Селевка I Нікатора.
 Антіох з Аркадії — грецький посланець у Персії, олімпійський чемпіон з панкратіону.
 Антіох Спартанський — спартанський ефор.
 Антіох Сирійський — християнський святий, сирійський пустельник.
 Антіох Сицилійський — християнський мученик.
 Антіох Сардинський — християнський мученик.
 Антіох Палестинський — чернець та богослов, живший у VII столітті.
 Антіох Птолемаїдський — єпископ Птолемаїди Фінікійської, християнський проповідник та письменник.
 Гай Юлій Архелай Антіох Епіфан — державний діяч Римської імперії.
 Гай Юлій Антіох Епіфан Філопапп — державний діяч Римської імперії, консул-суффект 109 року.
 Антіох — діяч Східної Римської імперії, префект преторія Іллірії.
 Антіох Дмитрович Кантемір — російський поет XVIII століття

Топоніми 
 Антіох — місто у штаті Каліфорнія у США.